Deux espèces de passereaux de la famille des Tyrannidae portent le nom de Tyranneau à ventre blanc :

 Le Tyranneau à ventre blanc (Serpophaga munda), aussi appelé Tyranneau de Berlepsch et Tyranneau munda ;
 Le Tyranneau à ventre blanc (Myiornis albiventris), surtout appelé Microtyran à ventre blanc.

Références 

Tyrannidae